Brandstetter est un patronyme porté notamment par :

 Hans Brandstetter (1854-1925), sculpteur autrichien ;
 Marianne von Brandstetter (née en 1936), célébrité et philanthrope suisse.

et par un personnage de fiction :

 Dave Brandstetter, personnage de fiction créé par l'écrivain américain Joseph Hansen.